

Dakota du Sud 
 Susquehanna Township, un township du comté de Hutchinson

Pennsylvanie 
 Susquehanna Township, un township du comté de Cambria.
 Susquehanna Township, un township du comté du Dauphin.
 Susquehanna Township, un township du comté de Juniata.
 , un township du comté de Lycoming.

Voir aussi 
 Susquehanna, un fleuve qui coule au nord-est des États-Unis.
 

Homonymie de townships